Foglyok – Shaun Hutson 1991-es horrorisztikus regénye
Foglyok – Budd Boetticher 1957-es westernfilmje
Foglyok – Deák Kristóf 2019-es filmdrámája